

Persone

Il cognome Petrucci è relativamente diffuso in Italia; tra gli altri i Petrucci di Siena furono una nobile famiglia toscana che tenne la Signoria di quella città a cavallo dei secoli XV e XVI.

 Fabio Bargagli Petrucci – storico e politico italiano

Altro
 Cappella Petrucci – cappella sepolcrale nella chiesa di San Domenico a Orvieto
 Lodo Petrucci – procedura burocratico-amministrativa nell'ambito del calcio professionistico
 Palazzo Petrucci – storico edificio di Napoli
 Palazzo Petrucci o Palazzo del Magnifico – edificio del XVI secolo di Siena
 Palazzo Petrucci – edificio di Trepuzzi, provincia di Lecce